Giovanni Cervoni, poeta e giureconsulto del Granducato di Toscana.
 Isabella Cervoni, poetessa e letterata attiva nel XVI secolo.
 Jean Baptiste Cervoni, generale napoleonico francese